Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der walisischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Wales bestritt das erste offizielle Test Match am 19. Januar 1881 gegen England.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

Erläuterung der frühen Ergebnisnotation:
 D = Drop Goal
 G = Goal
 T = Try (Versuch)

1881–1899

1900–1914

1920–1929

1930–1939

1947–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status 
Die Mitgliedsverbände des International Rugby Board, darunter auch die Welsh Rugby Union (WRU), erkannten den Begegnungen mit Nichtmitgliedern lange Zeit nicht den vollen Status als Test Match zu – auch rückwirkend nicht. Uneinheitlich ist die Regelung bei Spielen gegen die Barbarians. Was die Victory Internationals von 1945/46 betrifft, so betrachtet die WRU die damals eingesetzten Spieler rückwirkend als Nationalspieler, die Begegnungen selbst jedoch nicht als Test Matches.

Statistik 
(Stand: 29. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte 

* Da der Cardiff Arms Park während der Bauarbeiten am benachbarten Millennium Stadium nicht genutzt werden konnte, verwendeten die Waliser das Wembley Stadium in London als „Heimstadion“.

Weblinks 
 Welsh Rugby Union (englisch, walisisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net (englisch)
 Spiele der walisischen Nationalmannschaft auf rugbydata.com
 Ergebnisliste auf espnscrum.com

Rugby Union (Wales)
Wales